Luci Corneli Lèntul (en ) va ser un oficial romà. Formava part de la família dels Lèntul, d'origen patrici.

Era un dels enviats romans que va portar al Regne de Macedònia les ordres i instruccions del senat romà pel cònsol Luci Emili Paulus Macedònic després de la derrota del rei Perseu de Macedònia l'any 168 aC.

Referències 

Llegats republicans
Tercera Guerra Macedònica
Lentul, Luci Corneli 5